Amonte ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Amonte (1703–1753), österreichischer Maler
 Tony Amonte (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Amont